Победители турнира-2010 -   Катарина Среботник /  Квета Пешке.

Сеянные 

  Кара Блэк /  Лизель Хубер (Четвертьфинал)
  Нурия Льягостера Вивес /  Мария Хосе Мартинес Санчес (Четвертьфинал)
  Надежда Петрова /  Саманта Стосур (Финал)
  Лиза Реймонд /  Ренне Стаббз (Первый раунд)  Алиса Клейбанова /  Франческа Скьявоне (Второй раунд)  Бетани Маттек-Сандс /  Янь Цзы (Полуфинал)
  Чжуан Цзяжун /  Се Шувэй (Первый раунд)
  Екатерина Макарова /  Пэн Шуай (Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира

BNP Paribas Open 2010